Змагання турніру в одиночному жіночому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1932 відбувалися 11-15 лютого.

Усі змагання пройшли в Гарміш-Партенкірхен на штучній льодовій ковзанці Олімпійського ковзанярського центру. 11 та 12 лютого жінки змагалися в обов'язковій програмі, а 15 лютого — у довільній програмі.

У змаганнях брали участь 26 фігуристок з 13 країн світу.

Медалісти

Результати

Фінальний етап 

Рефері:
  Волтер Якобссон

Судді:
  Чарльз Ротч
  К. Л. Вілсон
  Фріц Шубер
  Генрі Гойокс
  Август Андерберг
  Вільгельм Баєрл
  Ладислав Фюрст

Обов'язкова програма 
Дата: 11 лютого (о 13:30); 12 лютого (о 9:00) (UTC+1)

Довільна програма 
Дата: 15 лютого (о 14:30) (UTC+1)

Посилання 
  
 
 

Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1936